Kieferbruch steht für:

 Oberkieferfraktur, ein Knochenbruch des Oberkiefers
 Unterkieferfraktur, ein Knochenbruch des Unterkiefers

Kieferbruch ist die offizielle (wenn auch nicht korrekte) Kurzbezeichnung des Teils 2 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (BEMA) zahnärztlicher Leistungen. BEMA Teil 2 regelt jedoch nicht die der Behandlung des Kieferbruchs. Diese erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Siehe Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen#Teil 2 – Behandlung von Verletzungen des Gesichtsschädels (Kieferbruch), Kiefergelenkserkrankungen (Aufbissbehelfe)